Snooper – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 Snooper – striscia a fumetti britannica
 Snooper – dispositivo GPS